Movimento Brasil Livre — movimento político brasileiro
Movimento Bolívia Livre (em espanhol Movimiento Bolívia Libre) — partido político da Bolívia